Ранчо Ередија има више значења:

 Ранчо Ередија, Ранчо Санта Марија (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ередија (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику